Ocean Village,  une compagnie de croisière
 Ocean Village, un navire de cette compagnie
 Ocean Village 2, un autre navire de cette compagnie
 Ocean Village, un développement résidentiel à Gibraltar